Burdwan o Bardwan, principat de l'Índia, vegeu Principat de Burdwan
 Burdwan o Bardwan, nom alternatiu de la ciutat de Bardhaman
 Districte de Burdwan o Bardwan, nom alternatiu del districte de Bardhaman a Bengala Occidental